United Party steht für folgende Parteien:

 United Party (Gambia)
 United Party (Ghana)
 United Party of Canada
 United Party (Malawi)
 United Party (Neuseeland)
 United Party (Papua-Neuguinea)
 United Party (Südafrika)
 United States United Party

 United People’s Party, Liberia
 United Party of National Development, Sambia
 United Party (Rhodesien), gegründet 1934, in 1957 umbenannt in United Federal Party, ehemaliges Südrhodesien
 United Ulster Unionist Party, Vereinigtes Königreich
 United Country Party, Vereinigtes Königreich
 People’s United Party, Belize

Siehe auch:
 United Democratic Party
 United Nationalist Party
 United Progressive Party
 United Workers Party